Le projet du parc éolien de la Côte d'Albâtre est le premier projet français d'implantation d'éoliennes en mer.

Historique 
À la suite de l'appel d'offres qu'a lancé en 2004 le gouvernement français pour la réalisation d'un parc éolien offshore, le projet « Côte d'Albâtre » a été retenu. Si le projet est mené à son terme, le chantier devait être terminé en 2010. La petite station balnéaire de Veulettes a été créée par des estivants au . Elle bénéficie d'unique panorama de nature et mer, dont un site classé monument naturel ZNIEFF de type II.

Situation 
Le site sur lequel s'élèveront les éoliennes se situe au large de la Côte d'Albâtre, à 6 km de Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime).

En , le permis de construire a été accordé par le préfet de Haute-Normandie. Dans son arrêté, le préfet a aussi demandé de nouvelles études paysagères ainsi que plus d'éléments concernant la sécurité. En 2012, le projet n'est toujours pas réalisé dû à des retards administratifs.

Caractéristiques 
Le parc devrait être composées de 3 rangées de 7 éoliennes qui devront au total développer une puissance électrique de 105 mégawatts. Les éoliennes seront fixées à 23 mètres de profondeur et s'élèveront à 144 mètres de hauteur, à 6,5 kilomètres de la côte.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Présentation du projet sur le site de la centrale ENERTAG Côte d'Albâtre.
  http://www.seine-maritime.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=358 relatif à l'Enquête Publique
  Base de données 4C sur le parc éolien de la Côte d'Albâtre

Cote d'Albatre
Parc éolien de la Manche
Seine-Maritime
Énergie éolienne en Normandie